Скок мотком у мушкој конкуренцији на '''Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржано је 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичара из 8 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014. 

Резултат који је означен звездицом чека ратификацију.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године скока мотком за мушкарце увис у дворани пре првенства (6. марта 2014), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2014.

Резултат који је означен звездицом чека ратификацију.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара у троскоку са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Сатница

Резултати

Финале 
.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани